Сан Педро дел Рио има више значења:

 Сан Педро дел Рио (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро дел Рио (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику